Белоусов, Иван:
 
 Белоусов, Иван Емельянович (1933—2000) — советский и российский поэт.
 Белоусов, Иван Иванович (род. 1958) — советский и российский тренер по дзюдо и самбо, Заслуженный тренер России.
 Белоусов, Иван Максимович (1869—1932) — генерал-майор.
 Белоусов, Иван Николаевич (1902—1965) — советский военачальник, инженер-контр-адмирал.
 Белоусов, Иван (казнён в 1698) — яицкий казак, участник многих военных походов.